I gusti del terrore (Ice Cream Man) – film del 1995 diretto da Paul Norman
Ice Cream Man – album di Master P del 1996